Manzanilla borriquera puede referirse a:
 el nombre común de la planta Anthemis arvensis; o
 el nombre común de la planta Helichrysum stoechas.